Hsu kan som auktorsförkortning betyda:

 Li-Peng Hsu
 Lian Wang Hsu
 Ping Sheng Hsu
 Ting Zhi Hsu
 Yu-Feng Hsu

Robotskapade auktorsförkortningar